Wittelsbacherstraße steht für:

 Wittelsbacherstraße (Bad Reichenhall), Straße in Bad Reichenhall
 Wittelsbacherstraße (Berlin), Straße in Berlin
 Wittelsbacherstraße (München), Straße in München
 Wittelsbacherstraße (Regensburg), Straße in Regensburg, siehe Fürst-Anselm-Allee
 Wittelsbacherstraße (Rosenheim), Straße in Rosenheim
 Wittelsbacherstraße (Straubing), Straße in Straubing